Język gepidzki - hipotetyczny język wschodniogermański używany niegdyś przez Gepidów.

Języki wschodniogermańskie